Louis d'Anjou peut désigner plusieurs personnages historiques, notamment :
 Louis d'Anjou (saint) (1274-1297), connu sous le nom de saint Louis d'Anjou ou saint Louis de Toulouse, fils de Charles II d'Anjou, roi de Naples et petit-neveu de Louis IX, roi de France, dit Saint Louis
 Louis Ier d'Anjou (1339-1384), duc d'Anjou et prétendant à la couronne de Naples, second fils du roi Jean II le Bon, roi de France et frère du roi Charles V
 Louis II d'Anjou (1377-1417), fils de Louis Ier d'Anjou;  roi titulaire de Naples, duc d'Anjou et comte de Provence;
 Louis III d'Anjou (1403-1434), fils aîné de Louis II d'Anjou; roi titulaire de Naples, duc d'Anjou et comte de Provence;